14-й чемпионат СССР по шахматам проходил с 1 июня по 3 июля 1945 года в Москве.

С. Флор выбыл из турнира после 3 туров.

Турнирная таблица

Ссылки 

14th USSR Championship, Moscow 1945

Чемпионаты СССР по шахматам
1945 год в шахматах
1945 год в Москве
Шахматные турниры в Москве
Июнь 1945 года
Июль 1945 года
Спорт в России в 1945 году